Center Knob bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Center Knob (Kentucky)	
 Center Knob (Missouri)